Osoby noszące nazwisko Gertner
 Aba Gertner (1924–1943) – polski działacz konspiracji żydowskiej w trakcie II wojny światowej
 Ala Gertner (1912–1945) – żydowska uczestniczka ruchu oporu w obozie Auschwitz-Birkenau
 Bajla Gertner (1929–1946) – polska autorka wierszy pochodzenia żydowskiego, ofiara tzw. pogromu kieleckiego
 Tomasz Gertner (1743–1812) – polski malarz pochodzenia niemieckiego